Musäus oder Musaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Musäus (1942–2007), deutsche Malerin und Grafikerin

 Johannes Musaeus (1613–1681), deutscher evangelischer Theologe
 Peter Musaeus (1620–1674), deutscher evangelischer Theologe
 Peter Musäus (* 1939), deutscher Schauspieler
 Simon Musaeus (1521–1576), deutscher evangelischer Theologe
 Simon Heinrich Musäus (1655–1711), Professor für Natur- und Völkerrecht

Musaeus oder Musaios ist der Name folgender Personen:

 Musaios (Dichter), griechischer Dichter und Seher, Sohn oder Schüler des Orpheus
 Musaios (Grammatiker), griechischer Dichter, Verfasser von „Hero und Leander“
 Musaeus (Autor), römischer Autor

Musäus oder Musaeus steht außerdem für:
 Musaeus (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae)
 (10749) Musäus, Asteroid des Hauptgürtels
 den antiken Namen der Buzău (Fluss)

Siehe auch:
 Mussäus